Списък може да се отнася за:

 Списък (програмиране) - линейна структура от данни
 Черен списък – регистър на лица или фирми, техни телефонни номера, IP-адреси и др., който обикновено се ползва за тяхното блокиране от определен вид услуга или в по-общ смисъл отказ от определени привилегии, отказ от достъп или отказ от потребяване на услугата, която може да е предлагана от тях.
 Бял списък
 Дюканжов списък – гръцкоезичен ръкопис, съдържащ списък на българските архиепископи
 Абидоски списък